Archibald Campbell (2e graaf van Argyll) ( ? - 1513)
 Archibald Campbell (4e graaf van Argyll) (c. 1507-1558)
 Archibald Campbell (5e graaf van Argyll) (1532/7-1573)
 Archibald Campbell (1575-1638), 7e graaf van Argyll
 Archibald Campbell (1607-1661), 1e markies van Argyll
 Archibald Campbell (1629-1685), 9e graaf van Argyll 
 Archibald Campbell (1658-1703), 1e hertog van Argyll
 Archibald Campbell (1682–1761), 3e hertog van Argyll
 Archibald Campbell (1739-1791), Brits officier en koloniaal bestuurder in Jamaica en India